Esta é uma lista compreensiva de canções da banda de nu metal norte-americana Slipknot. Desde a formação em 1995, a banda lançou quatro álbuns de estúdio, um álbum ao vivo, duas demos, doze singles e três vídeos. Esta lista não contém versões ao vivo, takes alternativos ou remixes lançados pela banda.

Notas
A ^ "'Til We Die" e "Child of Burning Time" estão incluídas somente na edição especial de All Hope Is Gone.
B ^ "Despise", "Get This" e "Interloper" estão incluídas somente nas edições digipak de Slipknot.
C ^ "Dogfish Rising" é uma faixa secreta no final de "Killers Are Quiet".
D ^ "Don't Get Close" e "Scream" estão também incluídas no disco bónus da edição especial de Vol. 3: (The Subliminal Verses).
E ^ "Eeyore" é uma faixa secreta no final de "Scissors".
F ^ "Frail Limb Nursery" e "Purity" estão incluídas somente na edição original de Slipknot.
G ^ "Gently", "Only One" e "Tattered and Torn" foram originalmente incluídas em Mate. Feed. Kill. Repeat.
H ^ "Me Inside" está incluída somente nas edições de relançamento e do digipak original de Slipknot.
I ^ "Purity" surge no disco 2 de Disasterpieces entre os vídeos musicais, num formato de áudio.

Slipknot
Slipknot